Die Liste estnischer Schachspieler enthält Schachspieler, die für den estnischen Schachverband spielberechtigt sind oder waren und mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllen:

 Träger einer der folgenden FIDE-Titel: Großmeister, Ehren-Großmeister, Internationaler Meister, Großmeisterin der Frauen, Ehren-Großmeisterin der Frauen, Internationale Meisterin der Frauen;
 Träger einer der folgenden ICCF-Titel: Großmeister, Verdienter Internationaler Meister, Internationaler Meister, Großmeisterin der Frauen, Internationale Meisterin der Frauen;
 Gewinn einer nationalen Einzelmeisterschaft;
 eine historische Elo-Zahl von mindestens 2500 (vor Einführung der Elo-Zahl im Juli 1971).

Allgemeines 

Im Nahschach sind 6 Großmeister, 13 Internationale Meister, eine Großmeisterin der Frauen und 5 Internationale Meisterinnen der Frauen für den estnischen Schachverband spielberechtigt. Ein Großmeister und eine Großmeisterin der Frauen sind nicht mehr für den estnischen Schachverband spielberechtigt, zwei Großmeister, ein Ehren-Großmeister, zwei Internationaler Meister, eine Großmeisterin der Frauen und drei Internationale Meisterinnen der Frauen sind bereits verstorben.

Im Fernschach haben fünf estnische Spieler den Titel eines Großmeisters, acht den eines Verdienten Internationalen Meisters, elf den eines Internationalen Meisters (darunter als einzige Frau Svetlana Zainetdinova) und zwei den eines Großmeisters der Frauen erworben. Von diesen sind zwei Verdiente Internationale Meister und sechs Internationale Meister bereits verstorben. Tõnu Õim gewann sowohl die 9. als auch die 14. Fernschach-Weltmeisterschaft.

Die estnische Einzelmeisterschaften wurde 90 mal (darunter 40 mal während der Unabhängigkeit des Landes), die estnische Meisterschaft der Frauen 74 mal (darunter 30 mal seit der Unabhängigkeit des Landes) ausgespielt. Rekordmeister ist Kaido Külaots mit 9 Titeln, während der Zugehörigkeit Estlands zur Sowjetunion war Iivo Nei mit 8 Titeln am erfolgreichsten. Den Wettbewerb der Frauen entschied Salme Rootare mit 15 Titeln am häufigsten für sich (alle während der Zugehörigkeit zur Sowjetunion, seit der Unabhängigkeit war Monika Tsõganova mit 9 Titeln am erfolgreichsten).

Weitere fünf estnische Spieler erreichten vor Juni 1971 eine historische Elo-Zahl über 2499.

Liste 

Die folgende Tabelle enthält diese Angaben:
 Name: Nennt den Namen des Spielers.
 Lebensdaten: Nennt das Geburtsjahr und gegebenenfalls das Sterbejahr des Spielers.
 FIDE: Nennt den höchsten FIDE-Titel des Spielers (GM = Großmeister, HGM = Ehren-Großmeister, IM = Internationaler Meister, WGM = Großmeisterin der Frauen, FM = FIDE-Meister, WIM = Internationale Meisterin der Frauen, WFM = FIDE-Meisterin der Frauen)
 Jahr: Nennt das Jahr der Titelverleihung
 ICCF: Nennt den höchsten ICCF-Titel des Spielers (GM = Großmeister, SIM = Verdienter Internationaler Meister, IM = Internationaler Meister, LGM = Großmeisterin der Frauen).
 Jahr: Nennt das Jahr der Titelverleihung.
 Titel: Nennt die Anzahl der gewonnenen estnischen Einzelmeisterschaften während der Unabhängigkeit des Landes.
 Titel (ESSR): Nennt die Anzahl die Anzahl der gewonnenen estnischen Einzelmeisterschaften von 1941 bis 1990.
 Titel (Frauen): Nennt die Anzahl der gewonnenen estnischen Einzelmeisterschaften der Frauen seit der Unabhängigkeit des Landes.
 Titel (Frauen, ESSR): Nennt die Anzahl der gewonnenen estnischen Einzelmeisterschaften der Frauen bis 1990.
 historische Elo: Nennt für Spieler, die weder FIDE- noch ICCF-Titel haben und nie eine estnische Meisterschaft während der Unabhängigkeit des Landes gewonnen haben, die höchste vor Juli 1971 erreichte historische Elo-Zahl, sofern diese mindestens 2500 beträgt.
 weitere Verbände: Gibt für Spieler, die früher oder später für mindestens einen anderen Verband spielberechtigt waren, diese Verbände mit den Zeiträumen der Spielberechtigung (sofern bekannt) an. Verbandswechsel infolge der estnischen Unabhängigkeiten 1918 und 1991 oder der Annexion Estlands im 2. Weltkrieg werden nicht aufgeführt.

Die Liste befindet sich auf dem Stand vom 9. Februar 2022.

Siehe auch 
 Liste der estnischen Meister im Schach

Weblinks 

 Estnische Top 100 der Männer und Frauen (Elo-Liste, aktiv und inaktiv)
 Estnische Top 100 der Frauen (Elo-Liste, aktiv und inaktiv)
 Übersicht estnischer Meister beim estnischen Schachverband Eesti Maleliit (bis 2014, estnisch)
 Übersicht estnischer Meisterinnen beim estnischen Schachverband Eesti Maleliit (bis 2014, estnisch)
 Titelträger im Fernschach (englisch)

Einzelnachweise 

!Liste
Schachspieler Estland
Estland